Marzocchi ist der Familienname folgender Personen:
 Leila Marzocchi (* 1959), italienische Autorin und Comiczeichnerin
 Numa Marzocchi de Bellucci (1846–1930), französischer Maler 
 Paolo Marzocchi (* 1971), italienischer Komponist und Konzertpianist
 Tito Marzocchi de Bellucci (1800–1871), französischer Maler italienischer Herkunft

Marzocchi steht für:
 Marzocchi (Unternehmen), italienischer Zulieferer von Motorrad- und Mountainbiketeilen

Siehe auch:
 Marzocco